Сочивеветлан има више значења:

 Општина Сочивеветлан (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочивеветлан (Сочивеветлан, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику